В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Milwaukee 1971, facente parte del Virginia Slims Circuit 1971, ha avuto come vincitrici Розмарі Казалс і Біллі Джин Кінг виграли титул, у фіналі перемігши пару Франсуаза Дюрр і Енн Джонс 6-3, 1-6, 6-2.

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Milwaukee